Chiesa di San Nicola di Bari – chiesa di Ariccia
 Chiesa di San Nicola di Bari – chiesa di Cammarata
 Chiesa di San Nicola di Bari – chiesa di Castellaro
 Chiesa di San Nicola di Bari – chiesa di Castellammare del Golfo
 Chiesa di San Nicola di Bari – chiesa di Favara
 Chiesa di San Nicola di Bari – chiesa di Guardiagrele
 Chiesa di San Nicola di Bari – chiesa di Lanciano
 Chiesa di San Nicola di Bari – chiesa di Loiri Porto San Paolo
 Chiesa di San Nicolò di Bari – chiesa di Narcao
 Chiesa di San Nicola di Bari – chiesa di Pellezzano
 Chiesa di San Nicola di Bari – chiesa di Roma
 Chiesa di San Nicola di Bari – chiesa di San Polo dei Cavalieri
 Chiesa di San Nicola di Bari – chiesa di Soriano nel Cimino
 Chiesa di San Nicola di Bari – chiesa di Tadasuni
 Chiesa di San Nicola di Bari – chiesa di Tusa
 Chiesa di San Nicola di Bari – chiesa di Villa Santa Maria

 Chiesa di San Nicolò di Bari – chiesa di Riccò del Golfo di Spezia

Pagine correlate 
 Chiesa di San Nicola
 Chiesa di San Nicola di Mira
 Chiesa di San Nicolò di Bari